Andròmaca, figura mitològica grega, esposa d'Hèctor
 (175) Andròmaca, asteroide
 Teatre:
 La Andromaca (), de Llucià Francesc Comella
 La Andromaca, ó al amor de madre no hay afecto que le iguale, de Joseph Cumplido
 Andròmaca (Eurípides), tragèdia d'Eurípides
 Andromaque (Racine) (1667), tragèdia de Jean Racine 
 Música:
 Andromaca, òpera de Carlo Francesco Badini
 Andromaca (Caldara) (1724), òpera d'Antonio Caldara
 Andromaca (Feo) (1730), òpera de Francesco Feo, llibret d'Apostolo Zeno
 La Andromaca (<1755), òpera de Niccolò Jommelli
 Andromaca (Grétry) òpera d'André-Ernest-Modeste Grétry
 Andromaca (Katenin) (1827), òpera de Pàvel Katenin sobre l'obra de Racine
 'Andromaca, òpera de Leonardo Leo, llibret d'Antonio Salvi
 Andromaca (Martín i Soler) (1780), òpera de Vicent Martín i Soler, llibret d'Apostolo Zeno
 Andromaca (Nasolini) (1790), òpera de Sebastiano Nasolini
 Andromaca (Paisiello) (1797), òpera de Giovanni Paisiello
 Andromaca (1806), òpera de Vincenzo Pucitta, llibret de Luigi Romanelli
 Andromaca (Sacchini) (1761), òpera d'Antonio Sacchini
 'La Andromaca (<1762), òpera de Giuseppe Maria Viganó